William Kennedy est un nom pouvant désigner:

Politique et droit
 (1768-1834), homme politique américain de Caroline du Nord
 (c. 1775-1826), homme politique américain du New Jersey
 (mort en 1874), homme politique australien du Queensland
 (1835-1904), homme politique américain du Montana
William Nassau Kennedy (1839-1885), maire canadien de Winnipeg
 (1841-1910), homme politique américain du Wisconsin
 (1846-1915), juriste et lord britannique
 (1854-1918), homme politique américain du Connecticut
William James Kennedy (1857-1912), homme politique canadien du Manitoba
William Costello Kennedy (1868-1923), homme politique canadien de l'Ontario
William Walker Kennedy (1882-1963), homme politique canadien du Manitoba
William Farris Kennedy (1888-1951), homme politique canadien de Colombie-Britannique
, homme politique fédéral américain

Arts de divertissements
 (1799-1871), poète et journaliste écossais
 (1813-1865), peintre historique et paysagiste écossais
 (1859-1918), peintre écossais
William Stetson Kennedy (1916-2011), auteur et militant américain
William J. Kennedy (né en 1928), auteur et écrivain américain

Autres
 (19 siècle), prêtre anglican irlandais
William Kennedy (1814-1890), navigateur et explorateur canadien
 (1838-1916), officier britannique de la Royal Navy
William P. M. Kennedy (1879-1963), historien canadien
 (1892-1968), syndicaliste américain
 (1899-1992), athlète olympique canadien
William Quarrier Kennedy (1903-1979), géologue écossais
William Kennedy (1912-1989), joueur et entraineur écossais de football
 (1919-2005), militant australien du droit des aborigènes
William James Kennedy, géologue britannique

Voir aussi
William Clark-Kennedy (1879-1961), soldat canadien
William Kennedy Smith (né en 1960), médecin américain

Kennedy, William